Enz kan syfta på:
 Split Enz – ett band från Nya Zeeland

Geografi

Tyskland 

 Enz (Prüm) – vattendrag, Rheinland-Pfalz, 
 Enz (Neckar) – vattendrag, Baden-Württemberg,